Tinajo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Tinajo (kommunhuvudort), Kanarieöarna, Provincia de Las Palmas, 
 Tinajo (kommun), Kanarieöarna, Provincia de Las Palmas, 

Robotskapade Spanienförgreningar